Bàscara kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bàscara (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Bàscara (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar